Wendisch Buckow ist der frühere deutsche Name von zwei polnischen Dörfern:
* Wendisch Buckow, Kreis Schlawe (1937–1945: Buckow (Pom.)),  jetzt:   Bukowo (Polanów) in der Woiwodschaft Westpommern
 Wendisch Buckow, Kreis Stolp (1937–1945: Buchenstein), jetzt:  Bukowa (Smołdzino) in der Woiwodschaft Pommern